Grand Prix Czech I na Żużlu 2020 – 1. turniej rozegrany w Pradze
 Grand Prix Czech II na Żużlu 2020 – 2. turniej rozegrany w Pradze